Avfallssamlande är en verksamhet som går ut på att man söker genom avfall för att hitta material som kan återvinnas. Det är framför allt fattiga människor i länder med hög arbetslöshet som samlar avfall. Avfallssamlare är utsatta för många risker, bland annat ras och kemikalier.

Se även 
 Containerdykning
 Konsumtion

Avfallshantering
Fattigdom
Återvinning